Земляно́й — русская фамилия.

 Земляной, Андрей Борисович (род. 1964) — писатель-фантаст.
 Земляной, Иван Петрович (1867—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Земляной, Игорь Степанович (род. 1967) — советский и казахстанский хоккеист.
 Земляной, Сергей Николаевич (1949—2012) — советский и российский журналист и философ.

Примечания